Bahnhof Bietigheim steht für folgende Bahnhöfe:
 Bahnhof Bietigheim (Württ), seit 1975 Bahnhof Bietigheim-Bissingen
 Bahnhof Bietigheim (Baden), siehe Bietigheim #Bahnhof